__Notoc__
 

Па́ско Ра́кич, также, Рэки́ш (, ; род. , Сербия) — американский нейрофизиолог и нейроанатом югославского происхождения, исследователь процессов развития центральной нервной системы. 

Профессор Йельского университета и директор его Института нейронаук, член Национальной академии наук США (1985) и Национальной медицинской академии США (1999), иностранный член Лондонского королевского общества (2016). Вместе с Томасом Джесселом и  стал лауреатом первой премии Кавли по нейрологии в 2008 году.

Ракич досконально исследовал процесс нейромиграции и построения коры мозга у приматов. Им была обнаружена область мозга, дающая начало будущим кортикальным нейронам, которую он назвал субвентрикулярной зоной.

Президент  (1995—1996).
Член Национальных Академии наук (1985) и Медицинской академии (1999) США, Американской академии искусств и наук (1994), иностранный член Сербской академии наук и искусств (1985), Академии наук и искусств Хорватии (1990), Норвежской академии наук (2008), Европейской академии (2014).
Почётный доктор Загребского университета (1997), Университета Буэнос-Айреса (2011).

Личная жизнь 
Был женат на учёной Патриции Голдман-Ракич (Шуэр), сейчас его супругой является Сандра Биллер.

Награды 
 1986 — 
 1987 — 
 1992 — 
 2002 — 
 2002 — 
 2008 — Премия Кавли по неврологии

Примечания

Ссылки 
 Лаборатория Паско Ракича , ссылка проверена 12 октября 2009.
 Европейская академия

Нейробиологи США
Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной медицинской академии США
Члены Американской академии искусств и наук
Академики Академии наук и искусств Хорватии
Члены Европейской академии
Члены Норвежской академии наук
Иностранные члены Сербской академии наук и искусств
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Преподаватели Йельской школы медицины
Лауреаты премии Кавли
Почётные доктора Загребского университета
Президенты Общества нейронаук